Madawaska hat folgende Bedeutungen:

 Madawaska County, Bezirk in der kanadischen Provinz New Brunswick
 Madawaska (Maine), ein Ort im US-Bundesstaat Maine
 Madawaska River (New Brunswick), Fluss in New Brunswick
 Madawaska River (Ottawa River), Nebenfluss des Ottawa River in Ontario
 Republik Madawaska